Nuno Santos est un footballeur professionnel portugais né le  à Trofa (Portugal). Il évolue aussi bien au poste d'attaquant que d'ailier au Sporting CP.

Biographie 
Avec la sélection portugaise, il participe en mai- à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015 organisée en Nouvelle-Zélande. Lors de la compétition, il joue quatre matchs et marque à deux reprises.

En club, il se blesse gravement le  (rupture du ligament croisé) et ne joue donc pratiquement pas de la saison avec le Benfica Lisbonne. A nouveau opérationnel, il est prêté au Vitoria Setubal lors de l'été 2016, puis il rejoint le Rio Ave FC, un an plus tard

Nuno Santos signe en août 2020, un contrat de cinq saisons avec le Sporting CP.

Palmarès 
 Benfica Lisbonne
 Championnat du Portugal : 2016
 Finaliste de Ligue de la jeunesse en 2014
 Sporting CP
 Championnat du Portugal : 2021
 Coupe de la Ligue portugaise : 2021

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur du Benfica Lisbonne B
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur du Vitória Setúbal
Joueur du Rio Ave
Joueur du Sporting Clube de Portugal
Naissance en novembre 1995
Naissance à Trofa